Götzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jutta Götzmann (* 1965), deutsche Kunsthistorikerin und Direktorin des Potsdamer Museums
 Peter Götzmann (* 1957), deutscher Schlagzeuger und Musiklehrer
 Roman Götzmann (* 1982), deutscher Politiker (SPD) und Oberbürgermeister